Улица Комсомо́ла — название улиц в различных населённых пунктах бывшего СССР, этимологически связанное с Комсомолом.

 Улица Комсомола — улица в Нефтекамске.
 В Санкт-Петербурге:
 Улица Комсомола — улица в Калининском районе.
 Улица Комсомола — улица в историческом районе Ольгино.
 Улица Комсомола — улица в историческом районе Сергиево (Володарский).
 Улица Комсомола — улица в Кронштадте.

См. также 
 Улица 15 лет Комсомола
 Улица 30 лет Комсомола
 Улица 40 лет Комсомола
 Улица 50 лет Комсомола
 Улица 60 лет Комсомола
 Улица 70 лет Комсомола
 Комсомольская улица
 Проспект Ленинского Комсомола
 Улица Ленинского Комсомола
 Улица Комсомольцев-Подпольщиков
 Улица Первых Комсомольцев
 Улица Комсомольцев 20-х годов